Muški vaterpolski turnir na 26. izdanju Univerzijade održao se od 2. do 14. srpnja 2015. u Gwangjuu u Južnoj Koreji. Mađarska je obranila naslov.

Glavni turnir

Skupina A 

2. srpnja 2015.

4. srpnja 2015.

5. srpnja 2015.

6. srpnja 2015.

7. srpnja 2015.

8. srpnja 2015.

10. srpnja 2015.

Skupina B 

2. srpnja 2015.

4. srpnja 2015.

6. srpnja 2015.

8. srpnja 2015.

10. srpnja 2015.

Izbacivanje 

 

2015
 2015